Змагання з плавання на дистанції 50 метрів на спині серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулися 13 (попередні запливи та півфінали) та 14 серпня (фінал).

Рекорди 
На момент проведення змагань рекорди були наступними:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Фінал

Примітки 

50 метрів на спині (жінки)